Anchesenpepi IV. byla staroegyptská královna, manželka faraóna Pepiho II. z 6. dynastie. Byla matkou krále Neferkarea II. Pepi II. měl mimo ni také několik dalších manželek.

Hrobka 
Anchesenpepi IV. byla pohřbena v Sakkáře. Nebyla pohřbena v pyramidě.

Reference 

Staroegyptské královny
6. dynastie
Ženy
Ženy v 23. století př. n. l.